Pułki piechoty noszące numer „37”:

Polskie:
 37 Łęczycki Pułk Piechoty im. ks. Józefa Poniatowskiego (1919-1939)
 37 Pułk Piechoty (1944-1956)

Austriacki:
 37 Pułk Piechoty

Austro-węgierskie:
 Węgierski Pułk Piechoty Nr 37 (1741-1918)
 37 Pułk Piechoty Obrony Krajowej (1906-1918)

Niemiecki:
  (1818-1918)

Rosyjski:
 37 Jekaterynburski Pułk Piechoty  (1796–1918)

Radzieckie:
 37 Pułk Strzelców Gwardii (ros. 37-й гвардейский стрелковый полк)
 37 Rezerwowy Pułk Strzelców Wojsk Ochrony Pogranicza (ros. 37-й резервный стрелковый полк пограничных войск НКВД) (1941)